Mike McKenna (né le  à Saint-Louis, dans l'État du Missouri aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
En 1999, il commence à jouer pour les Blues Junior de Springfield dans la NAHL pour ensuite se rendre à l'Université St. Lawrence. En 2002, il se fait repêcher par les Predators de Nashville. En 2005, il commence à jouer dans l'ECHL pour les Wranglers de Las Vegas. Ensuite il fait une longue série d'équipes dans la LAH avant de jouer ses 15 premiers matchs dans la LNH avec le Lightning de Tampa Bay. Cette expérience sera suivi par d'autre équipes de la LAH. Puis, en 2010-2011, il est rappelé par les Devils du New Jersey où il joua un autre match.

Le  il signe un contrat de deux ans 1,15 million par année avec les Panthers de la Floride.

Le  il est échangé par les Sénateurs d'Ottawa avec Tom Pyatt et un choix de  tour au repêchage de 2019 aux Canucks de Vancouver en retour du gardien Anders Nilsson et de l'attaquant Darren Archibald . Finalement, il n'aura pas le temps de jouer pour ces derniers car le , les Flyers de Philadelphie le réclame au ballotage pour ajouter de la profondeur à leur équipe à la suite de la blessure de Michal Neuvirth .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1999-2000 || Blues Junior de Springfield || NAHL || 16 || 6 || 8 || 0 || 879 || 48 || 3,28 ||  || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Université de St. Lawrence || ECAC || 20 || 7 || 10 || 1 ||  || 59 || 3,16 ||  || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Université de St Lawrence || ECAC || 15 || 1 || 7 || 2 || 618 || 38 || 3,69 ||  || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Université de St Lawrence || ECAC || 27 || 9 || 10 || 3 ||  || 60 || 2,44 ||  || 3 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Université de St Lawrence || ECAC || 35 || 15 || 17 || 2 ||  || 92 || 2,73 ||  || 3 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Admirals de Norfolk || LAH || 7 || 4 || 2 || 1 || 388 || 25 || 3,86 || 88,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Wranglers de Las Vegas || ECHL || 25 || 19 || 2 || 1 ||  || 49 || 2,13 || 92,3 || 1 || 17 || 4 || 1 || 1 || 173 || 9 || 3,12 || 90,5 || 0 || 0
|-
| 2006-2007 || Wranglers de Las Vegas || ECHL || 38 || 27 || 4 || 7 ||  || 83 || 2,21 || 92,7 || 5 || 18 || 6 || 3 || 3 || 358 || 15 || 2,51 || 91,3 || 0 || 4
|-
| 2006-2007 || Admirals de Milwaukee || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 11 || 3 || 15,72 || 25 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha || LAH || 2 || 0 || 1 || 0 || 96 || 6 || 3,74 || 88,9 || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Pirates de Portland || LAH || 41 || 24 || 13 || 1 ||  || 103 || 2,72 || 90,8 || 3 || 2 || 6 || 2 || 4 ||  || 18 || 3,38 || 88,6 || 0 || 0
|-
| 2008-2009 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 15 || 4 || 8 || 1 || 776 || 46 || 3,56 || 88,7 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Admirals de Norfolk || LAH || 24 || 11 || 10 || 1 ||  || 65 || 2,97 || 90 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Devils de Lowell || LAH || 50 || 24 || 17 || 6 ||  || 119 || 2,47 || 92,1 || 3 || 2 || 5 || 1 || 4 || 317 || 17 || 3,22 || 90,2 || 0 || 0
|-
| 2010-2011 || Devils d'Albany || LAH || 39 || 14 || 20 || 2 ||  || 124 || 3,61 || 88,6 || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Devils du New Jersey || LNH || 2 || 0 || 1 || 0 || 118 || 6 || 3,05 || 89,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Senators de Binghamton || LAH || 41 || 14 || 22 || 1 ||  || 109 || 2,98 || 91,8 || 0 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Rivermen de Peoria || LAH || 39 || 19 || 18 || 1 ||  || 93 || 2,42 || 92,3 || 4 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 4 || 1 || 1 || 1 || 219 || 11 || 3,01 || 90,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Falcons de Springfield || LAH || 36 || 22 || 10 || 1 ||  || 89 || 2,54 || 91 || 3 || 0 || 5 || 2 || 2 || 245 || 14 || 3,43 || 90,7 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Coyotes de l'Arizona || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 5 || 5 || 85,3 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Pirates de Portland || LAH || 52 || 27 || 18 || 6 ||  || 111 || 2,24 || 92,6 || 7 || 4 || 2 || 0 || 1 || 41 || 6 || 8,89 || 64,7 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Pirates de Portland || LAH || 57 || 33 || 17 || 5 ||  || 133 || 2,45 || 92,1 || 3 || 4 || 5 || 2 || 3 || 338 || 12 || 2,13 || 91,8 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Thunderbirds de Springfield || LAH || 26 || 9 || 10 || 0 ||  || 73 || 2,83 || 90,7 || 1 ||  4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Crunch de Syracuse || LAH || 14 || 5 || 5 || 1 || 796 || 38 || 2,87 || 90,1 || 0 || 4 || 22 || 13 || 9 ||  || 60 || 2,68 || 91,1 || 0 || 2
|-
| 2017-2018 || Stars du Texas || LAH || 32 || 17 || 9 || 1 ||   || 82 || 2,64 || 90,9 || 1 ||  0 || 22 ||  ||  ||  ||  || 2,41|| 92,7 ||  || 0
|-
| 2017-2018 || Stars de Dallas || LNH || 2 || 1 || 1 || 0 || 101 || 5 || 2,96 || 90 || 0 ||  0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 10 || 1 || 4 || 1 || 454  || 30 || 3,96 || 89,7 || 0 ||0   || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Senators de Belleville || LAH || 6 || 3 || 3 || 0 || 353 || 16 || 2,72 || 91,4|| 0 || 0  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Flyers de Philadelphie || LNH ||1 || 0 || 1 || 0 || 57 || 4 || 3,96 || 89,7 || 0 || 0  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Phantoms de Lehigh Valley  || LAH || 10 || 5 || 4 || 0 || 565 || 34 || 3,61 || 89,6 || 0 || 0  || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 35 || 7 || 17 || 3 ||  || 107 || 3,60 || 89 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Références

Voir aussi 

Naissance en avril 1983
Naissance à Saint-Louis (Missouri)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Saints de St. Lawrence
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Ak-Sar-Ben Knights d'Omaha
Joueur des Devils de Lowell
Joueur des Devils d'Albany
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Wranglers de Las Vegas
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Thunderbirds de Springfield
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Senators de Belleville
Joueur des Flyers de Philadelphie
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley